Lilienstraße steht für:
 Lilienstraße (Erfurt), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Stadtmitte (Erfurt, K–M)
 Lilienstraße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Altstadt
 Lilienstraße (Könnern), siehe Liste der Kulturdenkmale in Könnern
 Lilienstraße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Neustadt-Neuschönefeld
 Lilienstraße (Merzig), siehe Liste der Baudenkmäler in Merzig
 Lilienstraße (München), siehe Liste der Baudenkmäler in der Au
 Lilienstraße (Warendorf), siehe Liste der Baudenkmäler in Warendorf